Beijiao steht für:

 Beijiao (Shunde) (北滘镇), eine Großgemeinde von Shunde, Guangdong, China. 
 Bei Jiao (北礁; engl. North Reef), ein Riff der Xisha-Inseln